1/4 kan syfta på:

 1/4 – ett bråk, en fjärdedel
 1/4 – datumet 1 april
 1/4 – datumet 4 januari (amerikanskt datumformat)